Марія фон Вечера, Баронесса Мері Ветсера — Баронесса Марія Олександріна фон Вецери (19 березня 1871 — 30 січня 1889) була членом австрійського «другого товариства» (нової шляхти).
 Альма Вечера Нейне, Alma Vetsera Hayne (1890—1919) — громадянка Нью-Йорка, донька Рудольфа, наслідного принца Австрії та баронеси Марії Вечери.